Финале Мађарског купа 2009. је било 13. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 18. јула 2009. између екипа Хонведа и Дебрецина.

Трофеј је освојио тим из Дебрецина, чиме је постао победник тринаестог издања Суперкупа Мађарске. ДВШК је четврти пут у својој историји освојио Суперкуп.

Учесници 

Учесници утакмице Суперкупа су били екипа Дебрецин ВШК и Будимпештански Хонвед. Тим из Дебрецина је 2009. године освојио четврту титулу првака лиге, док је тим из Будимпеште освојио седми Куп Мађарске у двомечу финала против Ђер ЕТО.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци о утакмици на magyarfutball.hu 
 Преглед утакмице на mtkhungaria.hu
 Преглед утакмице на Origo.hu 

2009
Фудбал у 2009.
ФК Хонвед
ФК Дебрецин